Gabrielle Giasson-Dulude (1984-), une poète et essayiste québécoise ;
 Jean-Louis Giasson (1939-2014), un évêque catholique romain canadien, missionnaire et évêque au Honduras ;
 Steve Giasson (1979-), un artiste conceptuel.